Мейстріліга 1995—1996 — 5-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Естонії. Титул чемпіона вперше здобула Лантана.

Попередній раунд 

Позначення:

Результати

Чемпіонський турнір 

Примітки: 
1. Клуб Таллінна Садам взяв участь у Кубку кубків 1996—1997 як переможець Кубку Естонії 1995—1996.

Позначення:

Результати

Перехідний турнір 
У перехідному турнірі брали участь 6 команд: Еесті Пилевківі (Йихві), Валл (Таллінн), Норма (Таллінн), Пярну, Динамо (Таллінн), Таллінн, Калев (Сілламяе). Перемогу отримали Еесті Пилевківі (Йихві) та Валл (Таллінн). Тому у наступному сезоні у Мейстрілізі замість клубу Пярну виступить клуб Валл (Таллінн).

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Мейстріліга на rsssf  

1995—1996
Естонія
Естонія